CZ:

 CZ или ČZ (ЧеЗет) — торговая марка, использовавшаяся несколькими производителями оружия и транспортных средств в Чешской республике. Является аббревиатурой от Česká Zbrojovka (Чешский оружейный завод).
 CZ — серия китайских ракет-носителей. Является аббревиатурой от Chángzhēng (Чанчжэн).
 CZ — двухбуквенный код Чехии в ISO 3166-1.
 cz — обозначение лучевой скорости в астрономии.
 .cz — национальный домен верхнего уровня для Чехии.
 CZ 200T — пневматическая спортивная винтовка.
 CZ 550 — популярная чешская охотничья винтовка.
 CZ 700 — чешская снайперская винтовка.
 CZ 75 — пистолет, разработанный в Чехословакии в 1975 году.
 CZ 805 — перспективный чешский оружейный комплекс.
 CZ 82 — компактный полуавтоматический пистолет.
 CZ SA Vz.58 — автомат, разработанный в Чехословакии в 1958 году.